est un caractère chinois (appelé hanzi en chinois, hanja en coréen, kanji en japonais et hán tự en vietnamien, les quatre langues nationales l'ayant utilisé). Píng en est la transcription en pinyin, de sa prononciation en mandarin standard.

C‘est un des 652 caractères à connaître pour atteindre le niveau 3 du test d'évaluation de chinois (, HSK).

Chinois 
En chinois, il apparaît dans :
 le district de Anping () de la municipalité spéciale de Tainan ;
 le district de Anping () de la municipalité spéciale de Tainan ;

 le xian d'Anping (), district administratif de la province du Hebei ;
Hepingmen, (), station de la ligne 2 du métro de Pékin ;
 le xian de Heping (), subdivision administrative de la province du Guangdong ;
 le district de Heping (Shenyang) (), district administratif urbain de Shenyang, dans la province du Liaoning ;
 le district de Heping (Tianjin) () district urbain de la municipalité de Tianjin ;
 l'ère chinoise Heping () (28 av. J.-C. - 25 av. J.-C.) ;
 Ping'an ( ; litt. « la paix »), village au nord-ouest de Guilin ;
 le Ping An Finance Centre (), gratte-ciel de Shenzhen ;
 le Taiping guangji ou Grand Recueil de l'ère de la Grande Paix () ;
 le Royaume céleste de la Grande Paix () ;
 la révolte des Taiping () ;
 Kaiping (), une ville du Guangdong à l’ouest de Guangzhou célèbre pour ses diaolou ;
 Wang Liping (王立平), célèbre compositeur chinois.

Coréen 
En coréen, le hanja était autrefois et encore quelques rares fois utilisé avec la prononciation (transcription phonétique) pyeong (sud)/pyong (nord) (평) et pyeon (편).

Pour pyeong (utilisée en Corée du Sud) dans :
 , une unité de surface correspondant à environ  ;
 , un nom de famille coréen d'origine chinoise ;
 district de Pyeongchang (hangeul :  ; hanja : ) ;
 Jeux olympiques d'hiver de 2018 ou Pyeongchang 2018, situés dans la même ville ;
 Pyeonghae (hangeul :  ; hanja : ) ;
 Pyeongtaek (hangeul :  ; hanja : ).

Pour Pyong (utilisé davantage en Corée du Nord et dans l'ancienne Corée unifiée), dans :
 Pyongyang (hangul :  ; hanja : ) est la capitale de la Corée du Nord ;
 Pyeonghwa Motors (hangeul :  ; hanja : ).

Japonais
En japonais, on trouve le kanji dans :
 le  ;
 l' ;
 le  durant l'ère Heian ;
  Heiwadai (平和台駅, Heiwadai-eki), station du métro de Tokyo ;
 le parc du Mémorial de la Paix de Hiroshima (広島平和記念公園, Hiroshima heiwa kinen kōen) ;
 Heiwa-dori (平和通り, Heiwa dōri, « rue de la Paix ») à Naha ;
 ou même dans .

Vietnamien 
Au Viêt Nam, on trouve le hán tự, qui se prononce bình, comme dans hoà bình, « paix », dans :
 la province de Hòa Bình () au nord-ouest du Viêt Nam ;
 la ville de Hòa Bình (), son chef-lieu ;
 la bataille de Hòa Bình (Chiến dịch Hòa Bình, ) s’y est déroulée ;
 sur le même site, on trouve le barrage de Hòa Bình (Nhà máy thủy điện Hòa Bình, ).

Il apparaît aussi dans le titre du film Hoa-binh (Hoà bình, ).

Sources

Références

Sinogramme formé de 5 traits
Kanji